

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Skarszewy – miasto
 Skarszewy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz

Inne 
 Skarszewy – gmina miejsko-wiejska
 Skarszewy – dawna gromada
 Skarszewy – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Dekanat Skarszewy